Куток — топоним:

Река

Россия 
 Куток — река в Кадуйском районе Вологодской области, приток Колпи.

Населённые пункты

Россия 
 Куток — хутор в Анапском районе Краснодарского края.
 Куток — село в Дмитриевском районе Курской области.

Железная дорога

Белоруссия 
 Куток — остановочный железнодорожный пункт Белорусской железной дороги